Luis Blanco Lugo (1921–1973), jutge portoriqueny
 Luis Manuel Blanco (n. 1953), exfutbolista i entrenador de futbol argentí
 Luis Blanco Barrero (n. 1960), exbasquetbolista català
 Luis Blanco Garrido (n. 1978), exfutbolista català, exentrenador de l'Espanyol
 Luis Blanco Coto (n. 1980), futbolista andorrà nascut a Barcelona

Vegeu també 
 Lluís Blanco